Первая лига Словении (, ) — главный футбольный дивизион чемпионата Словении по футболу.

Победители и призёры

Достижения клубов 

Примечание. Из-за юридических споров Футбольный союз Словении не считает современную «Олимпию» правопреемником прекратившей существование в 2004 году «Олимпии». Организованный в 2005 году в Любляне ФК «Бежиград» (на базе молодёжной команды «Олимпии»), однако, получил в 2009 году право на переименование в «Олимпию».

Бомбардиры

По сезонам

За всю историю 

Источник: Сайт Первой лиги Словении. По данным на 3 декабря 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Словения